

вулиця Пастера — вулиця у місті Дніпро
 Вулиця Пастера — вулиця у місті Одеса
 вулиця Луї Пастера — вулиця у місті Харків
 провулок Луї Пастера — провулок у місті Харків
 Луї Пастера 1-й в'їзд  — в'їзд у місті Харків
 Луї Пастера 2-й в'їзд  — в'їзд у місті Харків
 Луї Пастера 3-й в'їзд  — в'їзд у місті Харків
 Луї Пастера 4-й в'їзд  — в'їзд у місті Харків
 Вулиця Пастерівська — вулиця у місті Черкаси